kwas orotowy – dawniej witamina B13
 13 Dzielnica